HMS Seahorse (engl.: Seepferdchen) war der Name von zehn Kriegsschiffen der Royal Navy:

 Die erste HMS Seahorse wurde 1626 erbeutet und zuletzt 1635 erwähnt.
 Die zweite HMS Seahorse war ein 1654 erbeutetes Schiff, das als Tender eingesetzt und 1655 verkauft wurde.
 Die dritte HMS Seahorse, ein Brander mit 10 Kanonen, der 1694 von den Niederlanden gekauft wurde, wurde später als Wassertender genutzt und 1698 selbstversenkt.
 Die vierte HMS Seahorse war ein 24-Kanonen-Kriegsschiff des 6. Ranges, das 1694 vom Stapel lief und 1704 durch Schiffbruch verloren ging.
 Die fünfte HMS Seahorse war ebenfalls ein Schiff des 6. Ranges, welches 1709 mit 14 Kanonen vom Stapel lief und 1711 durch Schiffbruch verloren ging.
 Die sechste HMS Seahorse, wiederum ein Schiff 6. Ranges, jedoch mit 20 Kanonen, hatte 1712 Stapellauf, wurde 1727 grundlegend umgebaut und 1748 verkauft.
 Die siebente HMS Seahorse war eine 24-Kanonen-Fregatte, die 1748 in Harwich vom Stapel lief und 1784 verkauft wurde.
 Die achte HMS Seahorse war eine Fregatte mit 38 Kanonen, die 1794 in Dienst gestellt und 1819 verkauft wurde.
 Die neunte HMS Seahorse, ein 46-Kanonen-Schiff 5. Ranges, lief 1830 vom Stapel, wurde 1847 zu einer Schrauben-Fregatte und 1856 schließlich zu einem Mörser-Schiff umgebaut, später in Lavinia umbenannt und als Kohlenhulk genutzt und 1902 verkauft.
 Die zehnte HMS Seahorse war ein U-Boot der S-Klasse. Das Boot lief am 14. September 1934 vom Stapel und wird seit Januar 1940 in der Nordsee vermisst.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Seahorse